Cry Havoc peut faire référence à :

Cinéma 
 Cry Havoc, un film américain de Richard Thorpe, sorti en 1943 ;

Jeux 
 Cry Havoc, un jeu de guerre sur table.

Littérature 
 Cry Havoc! un roman de Beverley Nichols.

Autres homonymes 
Pour l’appellation Havoc, voir la page d'homonymie .